Macroderma é um gênero homônimo, podendo se referir a:

Macroderma Höhn. - um gênero de fungo da família Cryptomycetaceae;
Macroderma Miller, 1906 - um gênero de morcego da família Megadermatidae.

Desambiguações de gêneros biológicos